Austria:
 Weitensfeld – miejscowość w gminie Liebenfels w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Sankt Veit an der Glan
 Weitensfeld im Gurktal – gmina targowa w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Sankt Veit an der Glan